Niemcy:
 Flörsheim am Main – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Main-Taunus
 Flörsheim-Dalsheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Alzey-Worms
 Ober-Flörsheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Alzey-Worms